Хенрик Томаш Рейман (; ) — польский футболист, нападающий. Участник ОИ-1924, где был капитаном команды. Был главным тренером сборной Польши. Его именем назван стадион «Вислы» и одна из улиц Кракова.

Достижения

Как игрок

Командные 
 Чемпион Польши: 1927, 1928

Личные 
 Лучшим бомбардир чемпионата Польши: 1925 (11 голов), 1927 (37 гола)
 Рекордсмен чемпионата Польши по количеству голов в одном сезоне: 37 голов

Ссылки 
 Биография на сайте «Olimpijski.pl»

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Висла» Краков
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Тренеры сборной Польши по футболу
Похороненные на Раковицком кладбище
Участники обороны Польши в 1939 году